8470 Дудинська — астероїд Головного поясу астероїдів.

 Дудинська Наталія Михайлівна — радянська артистка балету, педагог, народна артистка СРСР (1957).
 Дудинська-Тальйорі Наталія Олександрівна — російська і українська артистка балету, балетмейстер, педагог. Мати балерини Наталії Дудинської.

Див. також 
 Дудинський (значення)

Багатозначні терміни